Eocollis är ett släkte av hakmaskar. Eocollis ingår i familjen Neoechinorhynchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hakmaskar
Eocollis